Niculescu est un nom d'origine roumaine.

Patronyme 

 Angelo Niculescu (1921-2015), joueur et entraîneur de football roumain ;
 Remus Niculescu (1927-2005), historien d'art roumain ;
 Claudiu Niculescu (né en 1976), footballeur roumain ;
 Dan Niculescu (1929-1999), basketteur roumain ;
 Dan Niculescu (né en 1953), basketteur roumain ;
 Florin Niculescu (né en 1967), violoniste de jazz manouche ;
 Margareta Niculescu (1924-2018), marionnettiste, metteur en scène, directrice de théâtre, pédagogue roumaine ;
 Monica Niculescu (née en 1987), joueuse de tennis roumaine ;
 Radu Niculescu (né en 1975), footballeur roumain ;
 Valeriu Niculescu (1914-1986), footballeur roumain.

Autre

Références

Patronyme roumain
Homonymie de patronyme